580 км — бывший нетарифный / служебный остановочный пункт Октябрьской железной дороги на перегоне Клин — Подсолнечная. Расположен у одноимённого железнодорожного переезда. Является технической остановкой для посадки и высадки дежурных по переезду.

Оборудован двумя боковыми высокими короткими платформами. Посадка и высадка производятся через служебный тамбур кабины машиниста по предъявлению служебного удостоверения.

В 2016 году в связи с открытием автомобильного путепровода и ликвидацией переезда полностью ликвидирована.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Закрытые остановочные пункты
Бывшие остановочные пункты
Закрытые железнодорожные платформы
Железнодорожные станции и платформы городского округа Солнечногорск